Noctua (gènere), gènere de papallones nocturnes
 Noctua (constel·lació), constel·lació ja descartada que es trobava entre la cua de l'Hidra femella i Libra
 Quint Cedici Noctua, magistrat romà